Por «plaza de Alfonso XIII» o «plaza Alfonso XIII» pueden conocerse los siguientes espacios públicos:
la plaza de Alfonso XIII de la ciudad española de La Coruña;
la plaza de Alfonso XIII de la ciudad española de San Sebastián;
la plaza de Alfonso XIII de la ciudad española de Santander; y
la plaza de España de la ciudad española de Vitoria, antiguamente conocida como «plaza de Alfonso XIII».